Секретарь обкома — советская руководящая должность, руководитель областного комитета КПСС
 Секретарь обкома (фильм)